Dietzfelbinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Dietzfelbinger (1924–2021), deutscher evangelischer Theologe
 Daniel Dietzfelbinger (* 1968), deutscher evangelischer Theologe
 Ernst Dietzfelbinger (1911–1999), deutscher Altphilologe
 Hermann Dietzfelbinger (1908–1984), deutscher evangelisch-lutherischer Bischof
 Konrad Dietzfelbinger (* 1940), deutscher Autor und Herausgeber
 Martin Dietzfelbinger (* 1956), deutscher Informatiker